

Pessoas 
 Mark Alwin Clements
 Bill Clements
 Jonathan Clements
 Bertram Clements
 Frederic Edward Clements

Localidades 
 Clements (Minnesota)

Ou ainda:
 Eumenophorus clementsi

Desambiguação